Marc Horaci Pulvil, cònsol el 509 aC i potser el 507 aC
 Marc Horaci Pulvil, tribú amb potestat consular el 378 aC